Лос Моритос има више значења:

 Лос Моритос, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Моритос (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Моритос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Моритос, Агва Насида (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику